Ilio – altro nome dell'antica città di Troia
ilio – osso del bacino
Ilion ( Ίλιο) – comune greco
Ìlio o Ilio – nome proprio di persona italiano maschile